Plusieurs souverains de Montferrat se sont appelés Guillaume :

 Guillaume , marquis de Montferrat (fl. 924)
 Guillaume II, marquis de Montferrat aux côtés de son père Alérame (mort avant 961)
 Guillaume III Longue-Épée, marquis de Montferrat (991-1042)
 Guillaume IV, marquis de Montferrat (1084-1100)
 Guillaume V le Vieux, marquis de Montferrat (1135-1190)
 Guillaume Longue-Épée, fils de Guillaume V, comte de Jaffa et d'Ascalon (1176-1177)
 Guillaume VI, marquis de Montferrat (1207-1225)
 Guillaume VII le Grand, marquis de Montferrat (1253-1292)
 Guillaume VIII, marquis de Montferrat (1464-1483)
 Guillaume IX, marquis de Montferrat (1494-1518)
 Guillaume X, marquis (1550-1572) puis duc de Montferrat (1572-1587)

D'autres personnes ont également porté ce nom :

 Guillaume de Montferrat, maître de la province d'Antioche (templiers) (mort en 1237)